Hällström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Peter Hällström (1774–1836), svensk kartograf
 Gunnar af Hällström (född 1950), finländsk teologiprofessor
 Gustaf Gabriel Hällström (1775–1844), finländsk fysiker, universitetsman och präst
 Tjadden Hällström (1923–2000), svensk skådespelare
 Per-Olof Hällström (1920–1992), svensk skådespelare

Se även 

 af Hällström
 Hellström

Svenska efternamn